S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — компьютерная игра в жанре FPS с элементами ролевой игры и survival horror от украинской компании GSC Game World, сиквел игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Выход игры состоялся 2 октября 2009 года.

Разработка и поддержка игры

История разработки 
7 апреля 2009 года газета Комсомольская правда провела онлайн-конференцию с Сергеем Григоровичем — генеральным директором компании GSC Game World. На конференции Григорович заявил о работах над вторым аддоном к оригинальной игре «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» и о работе над второй частью игры:
«Второй аддон к „Сталкеру“ выйдет в этом году, осенью. Идей, как всегда, масса, но до разработки доживают единицы. Мы не делимся никакими мыслями до тех пор, пока не принимаем решение разрабатывать проект. А это стадия, когда уже есть на что посмотреть. Но могу сказать, что „Сталкер-2“ мы будем разрабатывать однозначно».
На этой же конференции Григорович сообщил официальное название второго аддона — «Зов Припяти».

30 апреля 2009 года компания GSC Game World официально анонсировала игру на своём официальном сайте, раскрыв сюжет игры, множество её деталей и особенностей.

В майском номере украинского журнала Gameplay № 5(45) было опубликовано обширное превью игры. Журналисты привели множество новых сведений об игре, описали сюжет, геймплейные нововведения, общий дизайн, кратко и предварительно оценили игру и попытались спрогнозировать её будущее.

15 мая 2009 года открылся официальный сайт игры. На нём сразу же появились системные требования игры.

9 сентября 2009 года старший маркетинговый менеджер AMD-ATi Ян МакНоутон () в своём блоге опубликовал статью «DirectX 11 — What to expect!», в которой описал преимущества и основные особенности Direct3D 11. В этой статье он заявил, что «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», наряду с «BattleForge» и «Colin McRae: Dirt 2», будет использовать DirectX 11.

11 сентября 2009 года вышел новый игровой трейлер в стиле хоррора.

15 сентября 2009 года GSC Game World опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что игра «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» отправилась в печать («на золото»).

2 октября 2009 года, как и планировалось, игра официально поступила в продажу на платформе ПК (Microsoft Windows). В России, странах СНГ и Балтии официальным дистрибьютором является фирма 1C. «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» поступил в продажу как в джевел-упаковке, так и в DVD-боксе. Кроме полной версии игры, в продажу поступило специальное экономичное издание игры, которое потребует предварительной установки оригинальной игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» или приквела «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо».

Взломы игры 
25 сентября 2009 года, за неделю до выхода, пиратами была похищена специальная аддон-версия игры, требующая наличия установленной игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl или S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

25 сентября 2009 на многих BitTorrent-трекерах появился работоспособный, защищённый Системой Защиты Starforce, образ диска S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.
Изначально были найдены способы запуска на Windows 7, методом обмана StarForce, без использования взлома как такового.

Поддержка игры 
 2 ноября 2009 года разработчики выпустили первый патч, обновляющий игру до версии 1.6.01. Патч исправил множество неработающих игровых скриптов, триггеров, вылетов, сбоев, а также принёс в игру некоторые оптимизации и дополнительные опции.
 21 января 2010 года разработчики выпустили второй патч, обновляющий игру до версии 1.6.02. В основном, он оптимизирует работу программы и исправляет несколько ошибок. Впоследствии стало известно, что этот патч последний и поддержка игры прекращена.
 29 мая 2014 года был выпущен патч, решающий проблему неработоспособности сетевой игры («ошибка № 4») в связи с закрытием серверов GameSpy.

Существуют неофициальные патчи игры версии 1.6.02 для устранения ошибок.

Имеется большое количество неофициальных модификаций игры. Среди них есть глобальные, графические и сюжетные моды.

Сюжет

Предыстория 
В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой местность вокруг станции превратилась в зону отчуждения и стала строго охраняться. После возведения саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧАЭС возобновилась. Наличие мощного источника энергии и отсутствие населения позволило правительству создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. В 2006 году на территории Зоны отчуждения произошёл второй взрыв, после чего там начали наблюдаться загадочные явления, исследовательские экспедиции пропадали, а редкие уцелевшие их члены рассказывали о появившихся вследствие радиационного облучения мутантах, обладающих поразительными способностями. К 2009 году на территории Зоны отчуждения по разным оценкам находилось от одной до трёх сотен неучтённых лиц, называвших себя «сталкерами» и занимавшихся в основном поисками так называемых артефактов — аномальных образований с поразительными свойствами, за которые можно было выручить солидные деньги. К 2010 году, несмотря на расположенные по периметру военные кордоны, сталкерство приобрело большой размах, хотя исследованы были только окраины Зоны: попытки проникнуть к её центру заканчивались неудачей. В 2012 году сталкер по кличке Стрелок разгадал загадку «Выжигателя мозгов» — мощного излучателя, закрывавшего путь к центру Зоны, — и отключил его.

Игра является сюжетным продолжением S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. В августе 2012 года, после того, как «Выжигатель мозгов» был отключён и проход к центру Зоны оказался открыт, сталкеры начали свой массовый поход, чтобы найти редкие артефакты и другие сокровища Зоны. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины решает провести крупномасштабную военную операцию под кодовым названием «Фарватер». Целью операции является взятие ЧАЭС под контроль военных. Первая группа военных — группа «Скат» — была направлена на пяти вертолётах для воздушной разведки территории и составления детальных планов расположения аномальных полей. Это должно было позволить впоследствии продвигаться по безопасным маршрутам основным группам военных.

Однако, несмотря на тщательную подготовку, план проваливается — все пять вертолётов группы «Скат» оказываются уничтоженными, так не достигнув цели и не вернувшись на базу. Для того чтобы узнать причину их крушения, Служба безопасности Украины направляет в центр Зоны своего оперативника, майора Александра Дегтярёва — в прошлом опытного сталкера. Первостепенной задачей Дегтярёва является поиск пяти пропавших вертолётов, в каждом из которых содержится часть некой важной информации.

Действие игры 
Все вертолёты потерпели крушение по разным причинам. Две машины были поражены в воздухе электрическими разрядами. На одном из вертолётов были обнаружены записи о том, что есть три точки эвакуации военных на случай провала операции, майор решает проверить их все. Первая точка «Б-2» указывала на старый осевший на дно сухогруз «Скадовск» — лагерь вольных сталкеров, которые не поддерживают военных и их цели. Вторая точка, «Б-205» находится на ЗРК «Волхов» в окрестностях завода «Юпитер», третья точка «Б-28» находится на площади возле кинотеатра «Прометей» в Припяти. Как пройти в город, никто не знал, однако ходили слухи о некоем подземном путепроводе, который ведёт с территории «Юпитера». Майор отправляется на завод, чтобы проверить правдивость этих слухов, и находит там документацию о путепроводе: законсервированный путепровод «Припять-1», использовавшийся для доставки некоего «Изделия № 62». Однако, судя по записям, путепровод обесточен, гермозатворы намертво закрыты, а сам он наполнен ядовитым газом. Посоветовавшись с Азотом (техником из лагеря сталкеров на бывшей ж/д станции «Янов»), Дегтярёв решил собрать отряд для похода в Припять, так как в туннеле, судя по всему, обитает множество мутантов. Майору предстоит собрать отряд, в котором обязательно должен быть он и бывший сталкер группировки «Долг» Зулус. Также по желанию игрока можно набрать ещё трёх членов команды: весёлого и доверчивого сталкера Вано, командира отряда бывших сталкеров группировки «Монолит» Бродягу, а также чудом выжившего второго пилота вертолёта «Скат-4» — лейтенанта Соколова. При этом для похода в Припять всех бойцов отряда нужно обеспечить костюмами с замкнутой системой очистки воздуха.

После того как отряд (или остатки от него) выходит из туннеля, он сразу же натыкается на патруль военных. Майор, решив, что поддерживать тайну более не имеет смысла, предъявляет патрулю документы агента СБУ и сообщает о цели своего визита в Зону. Тем не менее не всем из отряда такая новость приходится по душе. Зулус, шедший с майором, говорит, что с военными и СБУ дела не имеет, и покидает отряд (позднее, после выполнения миссии по захвату секретного оружия Монолита, его можно встретить у обрушившегося участка школы в Припяти и спасти от мутантов). Военный патруль сопровождает майора и его оставшийся отряд на укреплённый пункт в старой прачечной, где держались остатки военных из группы «Скат». Командир группы — полковник Ковальский — описывает печальную ситуацию: операция «Фарватер» провалена, связи с Центром нет, личный состав каждый день несёт потери в столкновениях с мутантами, аномалиями и монолитовцами. Необходима срочная эвакуация, однако, как в свою очередь Ковальскому объясняет Дегтярёв, эвакуация не будет обеспечена, пока доподлинно не будут установлены причины падений вертолётов. Сталкерам приходит на ум версия: вертолеты были сбиты из неизвестного оружия с внушительной пробивной силой. Полковник Ковальский докладывает, что его разведчики выследили группу монолитовцев, чей командир-проповедник владеет подходящим по описанию оружием. Дегтярёв соглашается принять участие в операции по захвату оружия, но при одном условии — майор получит всю добытую информацию и дальше будет действовать самостоятельно, Ковальский соглашается. Отряд бойцов Ковальского во главе с капитаном Тарасовым и Дегтярёвым устраивают монолитовцам засаду в старом госпитале, но те намеренно жертвуют своими людьми и устраивают собственную западню уже для военных, которые несут потери. Так или иначе, образец неизвестного оружия удаётся захватить, но во время боя оно оказывается серьёзно повреждённым. Полковник Ковальский обращается к Дегтярёву и просит его использовать свои связи со сталкерами, чтобы найти техника, который сможет починить оружие. Таким техником оказывается Кардан со «Скадовска» на Затоне, ведь выясняется, что именно он и собрал это оружие, называемое гаусс-пушкой (она же «Изделие № 62»), но, несмотря на это открытие, причина крушения вертолетов всё ещё остаётся неизвестной, так как даже сверхускоренная пуля неспособна сжечь электронику вертолетов. В процессе расследования происхождения неизвестного оружия к Дегтярёву в руки попадает ключ-карта от секретной лаборатории X-8 в Припяти. Майор отправляется в лабораторию и собирает все доступные сведения и документы. Из них выясняется, что в лаборатории проводились исследования пси-поля, результатом которых и стала разработка так называемого «Выжигателя мозгов», а работу над излучателем вели основатели группировки «Чистое небо» — учёные Лебедев, Каланча и Суслов.

Выбравшись из лаборатории Х-8, майор получает сообщение от полковника Ковальского — радист военных нашёл причину отсутствия связи с Центром. Ею оказались заградительные радиопомехи от неизвестного излучателя, расположенного внутри здания детского сада «Золотой петушок». Уничтожив излучатель (один из алтарей с пси-антенной группировки «Монолит») майор прерывает затянувшееся радиомолчание. Вскоре приходит ещё одно сообщение — недалеко от базы военных обнаружен странный радиосигнал, источник которого находился где-то под землёй. Выясняется, что источником оказался Павел Стрелецкий, он же "Стрелок" — сталкер-легенда, протагонист «Тени Чернобыля» и антагонист «Чистого неба». Он рассказывает, что был на ЧАЭС и может многое рассказать правительству. Также Стрелок открывает причину, по которой вертолёты разбились, — во время и после каждого выброса аномалии появляются в новых местах, как на земле, так и в небе, и карты, по которым летели военные вертолёты, безнадёжно устарели. Также он знает, как «взять под контроль и уничтожить Зону», а потому — просит военных взять его с собой.

Получив сведения о причинах провала операции «Фарватер» и внеся коррективы благодаря сведениям Стрелка, Центр отправляет в Припять группу эвакуационных вертолетов, а Дегтярёва назначают ответственным за завершение операции на стадии эвакуации.

Концовка 
Вертолёты успешно прилетают, начинается эвакуационная операция, во время которой на группу нападают многочисленные отряды фанатиков из группировки «Монолит», а также зомбированные и мутанты. Дальнейшее развитие сюжета зависит от выбора игрока. Дегтярёв может улететь из Зоны на вертолёте и на этом завершить игру либо остаться (режим «свободной игры»), воспользовавшись впоследствии услугами проводников Лоцмана или Гарика, чтобы уйти из Зоны.

Собственно концовка игры представлена слайдами. Игроку рассказывается судьба многих ключевых персонажей, а также о дальнейших событиях на посещённых локациях. Каждому персонажу или локации посвящено несколько секунд из финального ролика. Слайды имеют несколько вариантов исхода событий, причём содержание слайдов зависит от прохождения различных второстепенных квестов. Среди описываемых событий — исход борьбы группировок «Долг» и «Свобода» на станции «Янов» и отражение атак мутантов на «Янов», исход войны Султана и Бороды на «Скадовске» и отражение атак кровососов на «Скадовск», эвакуация нескольких ключевых лиц (в том числе Стрелка) из Зоны и т. д. Несмотря на разные концовки, одна вещь остается неизменной — это вера в то, что Зона расширяется и может на самом деле охватывать Россию и остальную Европу.

Игровой движок 

В «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» используется самая последняя на тот момент версия игрового движка «X-Ray» — 1.6.

Отзывы прессы

Отзывы об игре до её выхода 
Русскоязычный игровой сайт GameTech, являющийся дочерним ресурсом известного сайта iXBT, 13 апреля 2009 года начал, а 21 апреля закончил проведение опроса «Следующий S.T.A.L.K.E.R. следовало бы назвать не Call of Pripyat, а…». В этом голосовании пользователям сайта предлагалось выбрать из множества вариантов одно название, которое следовало бы дать игре. В результате голосования 45 % посетителей сайта проголосовало за название «Call of Pripyat: Dark Corners of Sovok» (пародия на название игры Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth). «Даже полное барахло можно подсунуть людям, если его название созвучно какому-нибудь известному бренду», — комментируют опрос журналисты GameTech.

В майском номере украинского журнала Gameplay № 5(45) было опубликовано обширное превью игры, в котором журналисты кратко и предварительно оценили игру и попытались спрогнозировать её будущее. «А наш мир устроен так, что от разочарования от проекта страдает не столько он сам, сколько следующий продукт студии. […] Посему рискнём предположить: будущей части сериала, именуемой „Зов Припяти“, уготован не самый тёплый приём, ведь многие заранее настроены скептически. […] По очень большому счёту „Зов Припяти“ — это работа над ошибками „Чистого неба“».

21 мая 2009 года детальный обзор на «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» написал сайт GameTech. Журналисты сайта детально описали всю доступную на тот момент информацию об игре, а также сделали некоторые предположения о её окончательной версии. В частности, они заявили: «Хотелось бы засыпать выводы восторженными предложениями с кучей восклицательных знаков, однако история франчайза приучила нас быть сдержанными в своих суждениях. Все радости могут запросто обломаться о реализацию, отравив надежды поклонников техническими проблемами и простецким исполнением заявленных особенностей». Вместе с тем журналисты выдвинули предположения о том, что игра, сюжет и геймплей всё-таки станут лучше благодаря опыту, который GSC Game World получила с первых двух игр серии.

4 июля 2009 года русскоязычный сайт 3DNews, посвященный IT-технологиям, написал предобзор на «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», в котором сначала коротко оценил две предыдущие игры серии:

Затем журналисты прокомментировали собственно «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти»:

S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти на КРИ 2009 
В мае 2009 года прошло ежегодное мероприятие КРИ 2009, на котором GSC Game World демонстрировала «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Игровые рецензенты, побывавшие на конференции, прокомментировали игру и поделились впечатлениями.

Игровой журнал «Страна Игр» высказался об игре так:

Игровой журнал «Игромания» также высказал своё мнение:

Игровой сайт и сервер «PlayGround.ru» поделился впечатлениями об увиденном:

Отзывы об игре после её выхода 

Крупнейший и старейший русскоязычный игровой сайт Absolute Games поставил игре довольно низкую оценку — 54 % (статус «средненько»), которая меньше оценки «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» (65 %), однако больше оценки «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» (47 %). Обозреватель негативно отозвался о технической составляющей игры, отметив технические проблемы со звуковыми картами и «нечестной» оптимизацией, которая была достигнута благодаря ухудшению качества графической составляющей. Также были отрицательно отмечены отсутствие озвучивания диалогов, плохая подача сюжета, невыразительный и скучный сюжет, неудачный и не работающий должным образом геймплей, отсутствие игровой атмосферы, а также устаревший мультиплеер, который не изменился с прошлых серий. Вывод обозревателей полностью отрицательный: «Третья попытка GSC создать собственный „постапокалипсис“ укрепила меня во мнении, что эффективнее всех в этой фирме работает PR-отдел. А удел бесталанных разработчиков — лепить продолжения для фанатов, которые опять готовы питаться „атмосферой“ от каждого радиоактивного УАЗа».

Сайт GameTech, который является специализированным игровым дочерним проектом сайта iXBT, также написал довольно отрицательный отзыв на «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Отрицательно обозреватели описали сюжет, особенно его подачу. Особенно отрицательно они отозвались о новом стиле подачи сюжета при помощи кат-сцен и статических изображений. «Сюжетная линия по своей увлекательности конкурирует с показателями GPS-навигатора», — так описали сам сюжет и его режиссуру журналисты. Вместе с тем были отмечены улучшенная техническая стабильность игры по сравнению с предшественником «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо». Обозреватели отметили ухудшение качества графики по сравнению с «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо», отрицательно отозвались о её устаревшем качестве, плохих моделях и текстурах. Особенно положительно, в контексте всей рецензии, обозреватели описали вручную созданные квесты, которые выполнены довольно интересно, качественно и имеют много вариантов развития, которые определяются моральным выбором игрока. Также в меру положительно была описана боевая составляющая игры. Вердикт обозревателей: «„Зов Припяти“ стоит намного ближе к тому самому S.T.A.L.K.E.R., который нам когда-то обещали. <…> GSC таки показала, что умеет учиться на своих ошибках. Но, увы, слишком поздно. На полноценную игру финансирования не хватило. <…> После опыта последних шутеров „Зов Припяти“ смотрится бедным родственником, которого терпишь на жёстком диске только из любви к сеттингу».

Сайт 3DNews поставил игре 6 баллов из 10 и написал очень унизительную рецензию, которая начинается следующими фразами: «…игра при первом же знакомстве с поразительным упрямством пытается сойти за глупый розыгрыш. Смеяться уже неудобно (третье знакомство, всё-таки), наблюдать за всем с серьёзным и умным видом — увольте, сил не осталось никаких. <…> Известные ошибки повторяются уже третий раз подряд, и не замечать их сегодня — явный признак дурного тона». Очень отрицательно была описана атмосфера и общий геймплей игры, которые неприятно поразили журналиста своей нелепостью, глупостью и сильной непроработанностью. Негативно были описаны многопользовательский режим, боевая система и подача сюжета, а также сам сюжет. Также журналист плохо отозвался о графике, которая, хоть и была улучшена с помощью DirectX 11, однако при этом была намеренно упрощена для оптимизации. Звук и звуковое оформление игры были оценены хорошо («порой эта игра звучит почти идеально»). Положительно были описаны квесты, которые, по мнению рецензента, частично реабилитируют игру. Также журналист отметил, что в определённые моменты «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» может удивлять и поражать игрока: «Весь тираж „Зова Припяти“ следовало бы закопать и забетонировать, если бы не одно обстоятельство — у этой игры случаются самые пронзительные и волнующие откровения». Вердикт неутешительный: «„Зов Припяти“ с упорством безумца пытается зачеркнуть все свои возможные достоинства. <…> Зону интересно изучить полностью за один раз, если у вас хватит сил и терпения. Возвращаться сюда в любом случае незачем».

Журнал «Игромания» оценил игру положительно, хотя и ниже, чем «Тень Чернобыля» — 8,5 баллов против 9,5 баллов у «Тени Чернобыля». Об атмосфере и квестах обозреватель отозвался очень положительно, сказав, что игроки получили тот «S.T.A.L.K.E.R.», который задумывался изначально. Также автор похвалил систему A-Life, благодаря которой мутанты и сталкеры теперь действуют достаточно логично. Положительные отзывы получила стабильность игры, в отличие от «Чистого Неба». Также журналист положительно отозвался об улучшенной оптимизации графического движка, хотя отметил, что данная оптимизация была достигнута ухудшением качества графики.

Игра заняла третье место в номинации «Шутер года» (2009) журнала «Игромания».

Музыка 
Над музыкой к «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» работал украинский композитор Алексей Омельчук. Саундтрек распространяется вместе с игрой на диске в формате Ogg.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти»
 
 

Компьютерные игры 2009 года
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
S.T.A.L.K.E.R. (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные на Украине
Steam-игры
Игры только для Windows
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры в жанре альтернативная история